Lepping ist der Familienname folgender Personen:

 Carola Lepping (1921–2009), deutsche Schriftstellerin
 Claudia Lepping (* 1968), deutsche Leichtathletin, Dopingbekämpferin
 George Lepping (1947–2014), von 1988 bis 1994 Generalgouverneur der Salomonen